Саят Кайратулы Жумагали (; 25 апреля 1995 года) — казахстанский футболист, защитник.

Биография 
Саят — воспитанник актюбинского футбола. С юных лет занимался в футбольном центре ФК «Актобе». Несколько лет являлся лидером дублирующего состава. С 2015 года Жумагали начал привлекаться в основную команду области. С 2016 года Саят дебютировал, как основной игрок футбольного клуба «Актобе».

Клубная статистика

Ссылки 
 Евро-футбол. Игрок Жумагали Саят.
 Саят Жумагали. Профиль спортсмена. 
 ЖУМАГАЛИ САЯТ 
 ОФИЦИАЛЬНО: САЯТ ЖУМАГАЛИ — ИГРОК ФК «АКТОБЕ»! 
 Инстаграм zhumagali95

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Кыран»